

Musica 
 Adieu – singolo di Cœur de Pirate del 2011
 Adieu – singolo dei Rammstein del 2022

Altro 
 Addio (Adieu) – novella di Honoré de Balzac